Très-Saint-Rédempteur peut faire référence à 
 la congrégation du Très Saint Rédempteur,
 Très-Saint-Rédempteur, une municipalité de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (Québec, Canada), située dans la région administrative de la Montérégie.

Attention à ne pas la confondre Très-Saint-Rédempteur avec Saint-Rédempteur. Cette dernière est une ancienne municipalité de la Rive-Sud de Québec, maintenant dans la ville de Lévis.